Stjerna ist der Familienname folgender Personen:

 Louise Stjerna (1859–1897), Geburtsname der schwedisch-deutschen Schauspielerin Louise Ahrweiler 
 Tore Stjerna (* 1976), schwedischer Musiker und Musikproduzent

Siehe auch:
 Stjerne
 Stjernen